La temporada 2008 del Campeonato de España de Fórmula 3 es la octava edición de este campeonato y la última con esta denominación. Esta edición contó con 13 escuderías, de las cuales salió ganadora Campos Racing. El ganador de esta edición fue Germán Sánchez Flor, quien ganó la clase copa en la temporada 2006. Subcampeón quedó Nelson Panciatici y la tercera fue Natacha Gachnang que ganó la clase copa. Por primera vez se corre en Spa-Francorchamps.

Calendario

Escuderías y pilotos participantes 

 * Piloto invitados en cursiva

Clasificaciones

Campeonato de España de F3 
 Sistema de puntuación:

 La parrilla de salida de la segunda carrera, se obtiene con los resultados finales de la carrera del sábado, invirtiendo el orden de las 6 primeras posiciones.

Copa de España de F3

Campeonato de escuderías

Referencias 
 Resultados completos del Campeonato de F3
 Estadísticas
 Resultados Nacionales-2008

Temporadas de Eurofórmula Open
Deportes de motor en 2008